Nahr Barbar är ett vattendrag i Syrien.   Det ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Nahr Barbar består till största delen av jordbruksmark. Runt Nahr Barbar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Syrien